Олинтепек има више значења:

 Олинтепек (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Олинтепек (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику